Джон Эдвард Бромвич (; 14 ноября 1918, Когара, Новый Южный Уэльс — 21 октября 1999, Джелонг, Виктория) — австралийский теннисист, член Международного зала теннисной славы с 1984 года.
 Двукратный чемпион Австралии в одиночном разряде (1939, 1946)
 17-кратный победитель турниров Большого шлема в мужском и смешанном парном разряде
 Двукратный обладатель Кубка Дэвиса (1939, 1950) в составе сборной Австралии
 Член Зала спортивной славы Австралии с 1986 года

Спортивная карьера 
Джон Бромвич оставался одним из ведущих теннисистов Австралии на протяжении игровой карьеры, длившейся как до, так и после Второй мировой войны, в ходе которой он служил в армии, был ранен и заразился малярией во время Новогвинейской кампании. Он играл в финалах чемпионата Австралии три раза до войны и четыре — после неё, выиграв по одному разу в каждый период. На Уимблдонском турнире 1948 года Бромвич был в одном шаге от титула, но не сумел реализовать три матч-бола в пятисетовом финальном поединке с Бобом Фалькенбургом. На чемпионатах США он трижды играл в полуфинале — дважды до войны и один раз после неё. В списке десяти сильнейших теннисистов мира, ежегодно составляемом газетой Daily Telegraph, Бромвич фигурировал дважды до войны и трижды — после, в общей сложности пять раз подряд с 1938 по 1948 год (с 1940 по 1945 год список не составлялся): в 1939 году он занял в этом списке второе место.

Тем не менее, основной своей славы Бромвич добился в мужском парном разряде. Начиная с 1938 года, он восемь раз подряд побеждал в чемпионате Австралии в паре со старшим соотечественником Адрианом Квистом, что до настоящего времени остаётся рекордом турнира. Лишь в 1951 году Бромвич и Квист уступили пальму первенства будущим обладателям классического Большого шлема в мужских парах — Фрэнку Седжмену и Кену Макгрегору. Этому поражению предшествовал успех 1950 года, когда Бромвич сам выиграл три из четырёх турниров Большого шлема — чемпионат Австралии с Квистом, Уимблдонский турнир с Седжменом и чемпионат США с ещё одним австралийцем Биллом Сидуэллом. В общей сложности на его счету 13 побед в турнирах Большого шлема в мужских парах. Помимо этого, он четырежды побеждал в миксте — дважды на Уимблдоне и по разу в Австралии (где ещё пять раз проигрывал в финалах) и в США. В трёх из четырёх побед его партнёршей была американка Луиза Браф.

Бромвич был одним из ведущих игроков довоенной и послевоенной сборной Австралии в Международном теннисном кубке вызова (ныне известном как Кубок Дэвиса). Он шесть раз играл со сборной в финале этого турнира и дважды завоёвывал с ней его главный трофей. Первый раз это случилось в 1939 году, когда они с Квистом после первого дня финального матча в США проигрывали со счётом 2:0. Начало парной встречи тоже сложилось для них неудачно — они уступили в первом сете и проигрывали во втором 3-1. Но затем Бромвич продемонстрировал то, что игрок сборной США Тед Шрёдер назвал «самые феноменальные два с половиной сета парной игры, которые я видел в жизни», и вырвал победу в третьей игре, а после того, как Квист в третий день сравнял счёт в матче, довёл дело до общей победы, убедительно переиграв Фрэнка Паркера. Второй раз он выиграл Кубок Дэвиса в свой последний год в сборной Австралии — в триумфальном для себя 1950 году, снова в США. В общей сложности Бромвич провёл за сборную Австралии 24 матча, победив в 20 из 21 встречи в парном разряде, а в одиночном добившись победы в 19 из 30 игр.

Свой последний финал на турнире Большого шлема Бромвич провёл в 1954 году, когда с Берил Пенроуз в шестой раз за карьеру дошёл до финала чемпионата Австралии в миксте. В 1984 году его имя было включено в списки Международного зала теннисной славы, одновременно с именем Квиста, а два года спустя — в списки Зала спортивной славы Австралии. Он умер в октябре 1999 года; его многолетний партнёр Квист пережил его меньше чем на месяц.

Стиль игры 
Теннисный комментатор и историк Бад Коллинз пишет, что у Бромвича был один из самых необычных стилей игры в истории тенниса. Левша от рождения, он подавал мяч правой рукой, но при этом играл одной рукой слева и двумя справа. Струны на его ракетке всегда были натянуты очень слабо, а его любимым приёмом было направить мяч прямо в ноги сопернику, что, при его виртуозном владении ракеткой, удавалось регулярно. В целом он мог раз за разом отправлять мяч в заранее выбранный сектор корта. Характерной в этом отношении была решающая игра финала Международного кубка вызова против Фрэнка Паркера в 1939 году. Перед игрой капитан сборной Фред Перри сказал Бромвичу, что, если тот хотя бы раз подаст мяч Паркеру под правую руку, пусть тогда делает это пять тысяч раз. Бромвич последовал совету тренера, бомбардируя Паркера мячами под правую руку с самого начала игры. В результате первое очко они разыгрывали две минуты, первый гейм — 13, и после этого форхенд Паркера перестал работать.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру

Одиночный разряд (2+6)

Мужской парный разряд (13+3)

Смешанный парный разряд (4+7)

Участие в финалах Кубка Дэвиса за карьеру (2+4)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Джон Бромвич на сайте Зала спортивной славы Австралии 
 Джон Бромвич на сайте Международного зала теннисной славы 
 Результаты в одиночном разряде в базе данных Tennis Archives 
 Все финалы турниров Большого шлема в онлайн-справочнике Grand Slam Archives 
 

Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы